YDP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Nain (Terranova e Labrador) (Canada)